Por Igreja de Santa Eulália pode estar à procura de:

Em Portugal

Distrito de Braga 
 Igreja de Santa Eulália (Barcelos) – na freguesia de Santa Eulália de Rio Covo, Barcelos.
 Igreja de Santa Eulália (Tenões) – na freguesia de Tenões, Braga.

com nome composto:
 Igreja de Santa Eulália do Mosteiro de Arnoso ou Igreja de São Salvador – na antiga freguesia de Santa Eulália de Arnoso, Vila Nova de Famalicão.

Distrito do Porto 
 Igreja de Santa Eulália (Balazar) – na freguesia de Balazar, Póvoa de Varzim.

Distrito de Vila Real 
 Igreja de Santa Eulália (Cumieira) – na freguesia de Cumieira, Santa Marta de Penaguião.
 Igreja de Santa Eulália (Pensalvos) – na freguesia de Pensalvos, Vila Pouca de Aguiar.

Ver também 
 Capela de Santa Eulália

Desambiguação